Bromyrtjärnen kan syfta på tre olika tjärnar i Malå socken och kommun i Lappland:
Bromyrtjärnen (Malå socken, Lappland, 721449-163858), sjö i Malå kommun
Bromyrtjärnen (Malå socken, Lappland, 723092-163202), sjö i Malå kommun
Bromyrtjärnen (Malå socken, Lappland, 724019-163946), sjö i Malå kommun